Gower se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David J. Gower
 William Hugh Gower